Paul McGuigan – musicista britannico, ex bassista degli Oasis
Paul McGuigan – regista scozzese